Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978, classée en catégorie Masters, se dispute à Salt Lake City du 3 au .

L'épreuve de double voit s'imposer Billie Jean King et Martina Navrátilová.

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1978
Championnat Double
Événement sportif à Salt Lake City
Sport en avril 1978